Delfim Pinto dos Santos – filosofo, scrittore e professore universitario portoghese
 Gleison Pinto dos Santos – ex calciatore brasiliano